Другови морнари, Здраво! је југословенски филм из 1976. године. Режију и сценарио је потписао Стјепан Заниновић.

Улоге 

|-
|Марко Бралић || 
|-
|Стјепан Ивчевић || 
|-
|Ирфан Менсур || 
|-
|Светолик Никачевић || 
|-
|Зденко Сарић || 
|-
|Милан Штрљић || 
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски филмови
Филмови 1976.